As línguas alto Orinoco são um grupo de línguas aruaques faladas na Venezuela, no Brasil e na Colômbia.

Línguas 
As línguas são:

Alto Orinoco
Baniva de Maroa
† Pareni-Yavitero
† Maipure

(† = língua extinta)

Comparação lexical 
Comparação lexical entre o baniva de Maroa, o maipure, o yavitero e o pareni de Humboldt (1822):

Comparação lexical entre o baniva de Maroa e o apolista (falado em Apolo e Atén, na Bolívia) (Montaño Aragón 1987: 175-185):

Bibliografia 
 Créqui-Montfort, Georges de; Rivet, Paul (1913). La langue Lapaču ou Apolista. Zeitschrift für Ethnologie 45: 512-531. Berlin.
 Payne, David L. (2005). Apolista (Lapachu) as a Maipuran Arawakan language. Revista Latinoamericana de Estudios Etnolingüísticos 10: 239-250.

Ver também 
 Línguas aruaques

Alto Orinoco
Rio Orinoco